

Architecture 
 Villa Vismara, villa italienne sise sur l'île de Capri.

Patronyme 

 Clemente Vismara (1897-1988), prêtre missionnaire en Birmanie, bienheureux catholique.
 Giacomo Vismara (1952-), pilote de rallye italien ;
 Giorgio Vismara (1965-), judoka italien ;
 Lorenzo Vismara (1975-), nageur italien.